Things fall apart – verso della poesia The Second Coming di William Butler Yeats del 1919
 Il crollo (Things Fall Apart) – romanzo di Chinua Achebe del 1958
 Things Fall Apart – album dei The Roots del 1999